Логуны () — деревня в Носовичском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

В 10 км на юг от районного центра Добруш и железнодорожной станции в этом городе, в 17 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной дороге, затем по автодороге Тереховка — Гомель. В деревне 158 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из прямолинейной улицы с широтной направленностью, к которой с юга примыкает короткая прямолинейная улица. Застройка двухсторонняя, деревянными домами усадебного типа. В 1990—91 годах построены кирпичные дома на 50 семей, в которых были переселены жители с загрязнённых после катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий.

История 
По письменным источникам деревня известна с XVI века как деревня Лагуновичи Гомельского староства Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1640-е годы согласно инвентарю Гомельского староства являлось селом с 8 дымами, 3 службами, 10 волами, и 8 лошадьми. Согласно инвентаря 1752 года во владении князей Чарторыйских. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. В 1775 году деревня Старые Логуны, находилась корчма, деревня находилась во владении фельдмаршала графа П.А. Румянцева-Задунайского. С 1834 года владение фельдмаршала графа И.Ф. Паскевича. В 1788 году в составе Гомельской волости Белицкого уезда Могилёвской губернии. В 1816 году в Коренёвской экономии Гомельского имения. С 1871 года работала мастерская по обработке шкур. В 1880 году — 2 ветряные мельницы, хлебозапасный магазин. В Носовичской волости Гомельского уезда. В 1897 году действовали лавка, корчма. В 1909 году — церковь, школа, мельница. В 1926 году действовало почтовое отделение.

С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года является центром Логуновского сельсовета Носовичского, с 4 августа 1927 года Гомельского, с 25 декабря 1962 года Добрушского районов Гомельского округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1930 году организован колхоз «X съезд ЛКСМБ». В деревне находились 3 ветряные мельницы, кузница.

Во время Великой Отечественной войны оккупанты в сентябре 1943 года сожгли 169 дворов и убили 3 мирных жителей. В бою за деревню погибли 85 советских солдат, которые похоронены в братских могилах в 1,2 и 1,5 км на запад от деревни.

В 1959 году в составе племзавода «Носовичи» с центром в деревне Носовичи. Работают клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад-ясли, отделение связи.

Население

Численность 
2004 год — 158 дворов, 358 жителей

Динамика 
 1775 год — 37 дворов
 1788 год — 330 жителей
 1798 год — 362 жителя
 1816 год — 87 дворов
 1834 год — 96 дворов, 487 жителей
 1880 год — 125 дворов, 642 жителя
 1897 год — 154 двора, 977 жителей (согласно переписи)
 1909 год — 180 дворов, 1180 жителей
 1940 год — 170 дворов
 1959 год — 754 жителя (согласно переписи)
 2004 год — 158 дворов, 358 жителя

Известные уроженцы 

 Коновалов Григорий Васильевич — государственный деятель БССР

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района